

Patronymie
 Johann von Ravenstein (1889-1962) est un Generalleutnant allemand durant la Seconde Guerre mondiale.
 Apollonia van Ravenstein, née Elizabeth Agnes Victoria Snoijink (1954-), est une actrice néerlandaise et mannequin.

Toponymie
Ravenstein est le nom de plusieurs lieux :

Ravenstein est une ville du Bade-Wurtemberg, en Allemagne ;

Hôtel Ravenstein, à Bruxelles
 rue Ravenstein, rue de Bruxelles en Belgique ;
 Galerie Ravenstein, galerie commerçante de Bruxelles ;
 Château de Ravenstein, à Tervueren près de Bruxelles, club-house du Royal Golf Club de Belgique

Ravenstein est une ville et une ancienne commune du Brabant-Septentrional, aux Pays-Bas.

Homonymie de toponyme